Kukujewka () – nazwa wiejskich miejscowości w Rosji

 Kukujewka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Kukujewka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim

 Kukujewka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Kukujewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Kukujewka – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Kukujewka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego

 Kukujewka – wieś w rejonie głazunowskim obwodu orłowskiego
 Kukujewka – osiedle typu wiejskiego w rejonie soskowskim obwodu orłowskiego
 Kukujewka – wieś w rejonie chotynieckim obwodu orłowskiego

 Kukujewka – wieś w obwodzie pskowskim

 Kukujewka – wieś w obwodzie smoleńskim

 Kukujewka – wieś w rejonie kurkińskim obwodu tulskiego
 Kukujewka – wieś w rejonie czernskim obwodu tulskiego
 Kukujewka – wieś w rejonie szczokińskim obwodu tulskiego

Strony ujednoznaczniające